

Patronyme 

Patronyme qui désignait celui qui entretenait le four banal, par extension le boulanger.
 

  ;
 Alfred Dufour (1938-), juriste suisse ;
 Alice Dufour (1987-), actrice, mannequin et danseuse française ;
 Alma Dufour (1990-) militante écologiste et femme politique française ;
 André Dufour (1909-1995), homme politique français ;
 Anna-Joséphine Dufour-Onofrio (1817-1901), femme d'entreprise suisse ;
 Annie-Hélène Dufour (1947-2002), ethnologue et universitaire française ;
 Auguste Henri Dufour (1795-1865), géographe français du  ;
 Bernard Dufour (1922-2016), peintre français ;
 Camille Dufour (1841-1933), peintre français ;
 Camille Dufour (1925-), homme politique et syndicaliste français ;
 Charles Dufour (16?-1679), écrivain polémiste français, défenseur du jansénisme ;
 Charles Dufour (1827-1902), scientifique et enseignant suisse ;
 Christian Dufour (1949-), politologue canadien ;
 Catherine Dufour (1966-), écrivain français ;
 Christophe Dufour (1947-), archevêque d'Aix et Arles ;
 Dany-Robert Dufour (1947-), philosophe français ;
 Denis Dufour (1953-), compositeur ;
 Didier Dufour (1952-), footballeur français ;
 Ellen Dufour (1980-), présentatrice TV et chanteuse belge ;
 Éric Dufour (1964-), philosophe français ;
 Eugène Dufour (1844-1925), homme politique français ;
 Eugène Dufour (1873-1941), peintre provençal ;
 Fabienne Dufour (née en 1981), nageuse belge ;
 Francis Dufour (1929-2020), homme politique québécois ;
  ;
 Georges Joseph Dufour (1758-1820), général de la Révolution française ;
 Gisèle Dufour (1930-2022), comédienne québécoise ;
 Guillaume-Henri Dufour (1787-1875), général suisse ;
 Hortense Dufour (1946-), écrivain français ;
  ;
 Jean-Jules Dufour (1889-1973), peintre et aquafortiste français ;
 Jean-Marie Léon Dufour (1780-1865), médecin et naturaliste français ;
  ;
 Julien Dufour (1927-2013), ingénieur canadien ;
  ;
 Léon Marie Dufour (1862-1942), mycologue français ;
  ;
 Luc Dufour (1963-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Lucien Dufour (1894-19?), architecte français ;
  ; 
 Marc-Emmanuel Dufour (1965-), présentateur TV sur TF1, connu notamment pour son émission Tous Ensemble ;
 Marie-France Dufour (1949-1990), chanteuse française ;
 Marjolain Dufour (1958-), homme politique québécois ;
  ;
 Paul Dufour (1846-1902), politicien français ;
 Paul Dufour (1997-), pilote de moto français ;
 
 Pierre-Marie Dufour (1790-1862), colonel suisse; 
 René Dufour (1894-1977), physicien et inventeur français ;
 Richard Dufour (1888-1959), sculpteur français ;
 Robert Dufour (1901-1933), footballeur français ; 
 Simon Dufour (1979-), nageur français, spécialiste des épreuves de dos crawlé ;
 Sylvain Dufour (1982-), snowboarder français ;
 Théophile Dufour (1800-1866), homme politique français ;
 Théophile Dufour (1844-1922), juriste et historien suisse.

Toponyme 

 Pointe Dufour, plus haut sommet suisse, () et dont le nom commémore le général Dufour ;
 Rivière Dufour, affluent de la rivière Kamouraska, laquelle se déverse dans le fleuve Saint-Laurent.

Entreprise 
 Dufour, constructeur français de bateaux de plaisance à voile

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français